En Pologne, Osiny est le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Osiny, village du powiat de Kępno
 Osiny, village du powiat de Słupca

dans la voïvodie de Łódź
 Osiny, village du powiat de Bełchatów  
 Osiny, village du powiat de Brzeziny 
 Osiny, village du powiat de Łask 
 Osiny, village du powiat de Łowicz 

dans la voïvodie de Lublin
 Osiny, village du powiat de Łuków 
 Osiny, village du powiat d'Opole Lubelskie 
 Osiny, village du powiat de Puławy 

dans la voïvodie de Mazovie
 Osiny, village du powiat de Gostynin
 Osiny, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki 
 Osiny, village du powiat de Grójec 
 Osiny, village du powiat de Mińsk 
 Osiny, village du powiat de Siedlce 
 Osiny, village du powiat de Wyszków 
 Osiny, village du powiat de Zwoleń 

dans la voïvodie d'Opole
 Osiny, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Osiny, village du powiat de Kielce 
 Osiny, village du powiat de Starachowice 
 Osiny, village du powiat de Włoszczowa 

dans la voïvodie de Silésie
 Osiny, village du powiat de Wodzisław
 Osiny, village de la gmina de Mykanów 
 Osiny, village de la gmina de Kamienica Polska